Істина:

 Істина (філософія) — достовірне знання.
 «Істина» — фільм 1960 року.

Посилання